Pedro Santana – primo presidente della Repubblica Dominicana
 Pedro Santana – comune della provincia di Elías Piña (Repubblica Dominicana)